Sede ou Cariacica é um distrito do município de Cariacica, no Espírito Santo . O distrito possui  cerca de 118 600 habitantes e está situado na região norte do município .

Distritos de Cariacica
Distritos-sede do Brasil